Niemcy:
 Haiger – miasto w kraju związkowym Hesja, w powiecie Lahn-Dill

Osoby:
 Ernst Haiger – niemiecki architekt
 Theresia Haiger – austriacka aktorka

Zobacz też:
 Haigern